Gołkowo (Koejavië-Pommeren), een plaats in het Poolse district Brodnicki, woiwodschap Koejavië-Pommeren
 Gołkowo (Neder-Silezië), een plaats in het Poolse district Milicki, woiwodschap Neder-Silezië
 Gołkowo (West-Pommeren), een plaats in het Poolse district Kołobrzeski, woiwodschap West-Pommeren
 Gółkowo, een plaats in het Poolse district Słupecki, woiwodschap Groot-Polen